Bitwa pod Ujściem (1227)
 Bitwa pod Ujściem (1655)